Шестият сезон на телевизионния сериал „Д-р Хаус“ започва излъчване в Съединените щати на 21 септември 2009 г. и завършва 17 май 2010 г. с общо 22 епизода.

Епизоди

Източници 

Д-р Хаус
Сезони на сериали